

Geografia 
 Ecuador
 Valdez – capoluogo del Cantone di Eloy Alfaro nella Provincia di Esmeraldas
 Stati Uniti d'America
 Valdez – città della Census Area di Valdez-Cordova, Alaska
 Valdez – comunità non incorporata della Contea di Yolo, California
 Venezuela
 Valdez – comune del Sucre

Persone 
 Adam Valdez – effettista statunitense
 Anderson Rafael Ordóñez Valdéz – calciatore ecuadoriano
 Bruno Valdez – calciatore paraguaiano
 Carlos Adrián Valdez – calciatore uruguaiano
 Carlos Suárez Valdéz – calciatore venezuelano
 Chayito Valdez – cantante messicana con cittadinanza statunitense
 Daniel Guadalupe López Valdez – calciatore messicano
 German Amed Rosario Valdez – giocatore di baseball dominicano
 Javier Valdez Cárdenas – giornalista e scrittore messicano
 López Valdez (2000) – calciatore messicano
 Luis Valdez – drammaturgo, regista, sceneggiatore e attore statunitense
 Luis Antonio Valdez – calciatore messicano 
 Nelson Haedo Valdez – calciatore paraguaiano
 Octavio Valdez – calciatore messicano
 Óscar Valdez – ex calciatore argentino naturalizzato spagnolo
 Óscar Valdez – pugile messicano
 Randal Willars Valdez – tuffatore messicano
 Rodrigo Valdez – pugile colombiano

Altro 
 Juan Valdez – personaggio fittizio della pubblicità

Pagine correlate 
 Jorge Valdez